Семён Крылов:
 Крылов, Семён Алексеевич (1874 — после 1931) — священнослужитель Русской православной церкви, член IV Государственной Думы от Самарской губернии.
 Крылов, Семён Николаевич (1892—1938) — российский революционер, участник установления советской власти на Витебщине.